(egyszerűsített kínai írással: 姜至鹏, , 1989. március 6. –) kínai labdarúgó, az élvonalbeli Guangzhou R&F hátvédje.

1989-ben született személyek
Kínai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek